Die 129. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  129. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  129. Schützendivision (Sowjetunion), 1941 bei der 19. Armee der Stawka-Reserve
  129. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern